Die Kategoria e parë 2006/07 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten albanischen Fußballliga und die neunte Saison unter diesem Namen. Sie begann am 8. September 2006 und endete am 12. Mai 2007.

Modus 
14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die ersten beiden Vereine stiegen in die Kategoria Superiore auf. Absteiger gab es keinen, da die Liga im folgenden Jahr auf 18 Teams aufgestockt wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

 Nach dem Wiederaufnahmeverfahren durch das CAS wurden Tomori Berat und KS Burreli begnadigt und spielten auch in der folgenden Saison in der Kategoria e parë.

Weblinks 
 Albania Second Level auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07